

События 

 Консулы: Тит Флавий Веспасиан-отец и Тит Флавий Веспасиан-сын (оба — плебеи); консул-суффект: Гней Юлий Агрикола (ок. 40—93, патриций; тесть Корнелия Тацита); прокуратор: Отацилий Сагитта (на Сардинии).
Китай:
 Китайские войска очищают от восставших Чеши и Хами.

Скончались 
 Тару — король Пэкче (29—77)

Примечание

См. также